Sully (Iowa), een plaats in de staat Iowa in de Verenigde Staten
Sully County, een county in de staat South Dakota in de Verenigde Staten
Sully (film), een Amerikaanse film uit 2016
  
Sully (Calvados)
Sully (Oise)
Sully-la-Chapelle, (Loiret)
Sully-sur-Loire, (Loiret) met het kasteel van Sully-sur-Loire 
Sully (Saône-et-Loire)
ook:
Pont de Sully, brug in Parijs

Personen
 Mauritius van Sully, bisschop van Parijs en bouwheer van de Notre-Dame van Parijs (12e eeuw)
 Odo van Sully, bisschop van Parijs (12e-13e eeuw)
 Hendrik van Sully, Frans kardinaal en aartsbisschop van Bourges in de 12e eeuw, broer van voorgaande
 Simon van Sully, Frans kardinaal en aartsbisschop van Bourges in de 13e eeuw, neef van beide voorgaanden
 Jan van Sully, aartsbisschop van Bourges (13e eeuw) en neef van voorgaande
 Guy van Sully, aartsbisschop van Bourges (13e eeuw) en broer van voorgaande
Maximilien de Béthune, beter bekend als de hertog van Sully (1560-1641), een Frans politicus
Chesley Sullenberger (1951), een Amerikaans piloot